Centro histórico — área antiga de uma cidade

Brasil 
 Arraial do Pereira — também conhecido como Vila Velha, núcleo urbano que precedeu a fundação de Salvador, capital da Bahia
 Vila Velha — município no Espírito Santo
 Vila Velha (Fortaleza) — bairro no Ceará
 Vila Velha (Oiapoque) — distrito no Amapá
 Parque Estadual de Vila Velha — no Paraná

Portugal 
 Vila Velha de Ródão — vila
 Vila Velha de Ródão (freguesia)